Название Парк индейских курганов,  относится к ряду исторических памятников на территории США:

 :en:Beattie Park Mound Group — Рокфорд, Иллинойс
 Эффиджи-Маундз, штат Айова
 :en:Indian Mound Park (Dauphin Island, Alabama), Дофин-Айленд, Алабама
 :en:Indian Mounds Park (Quincy, Illinois), Квинси, Иллинойс
 :en:Indian Mounds Park (Saint Paul, Minnesota), Сент-Пол, Миннесота
 :en:Indian Mounds Park (Whitewater, Wisconsin), Уайтуотер, Висконсин
 :en:Indian Temple Mound and Museum — :en:Fort Walton Beach, Florida, Форт-Уолтон-Бич, Флорида
 :en:Newark Earthworks — Ньюарк, Огайо
 :en:Ormond Mound — :en:Ormond Beach, Florida, Ормонд-Бич, Флорида
 Серпент-Маунд — округ Адамс, Огайо